Mławka ist ein polnischer Gewässer- und Ortsname:
 Mławka, Nebenfluss der Wkra im nördlichen Polen
 Mławka (Iłowo-Osada), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren